Romeo og Julie kan henvise til følgende:

 Romeo og Julie - Et skuespil af Shakespeare
 Romeo og Julie (film fra 1968) - En film
 Romeo + Julie - en film fra 1996
 Romeo and Juliet (film fra 1900)
 Romeo and Juliet (film fra 1908)
 Romeo and Juliet (1916 Metro Pictures film)
 Romeo and Juliet (film fra 1916)
 Romeo and Juliet (film fra 1936)
 Romeo and Juliet (film fra 1953)
 Romeo and Juliet (film fra 1954)
 Romeo and Juliet (film fra 2007)
 Romeo and Juliet (film fra 2013)
 The Secret Sex Lives of Romeo and Juliet, en film fra 1969
 The Tragedy of Romeo and Juliet, en film fra 1982
 Romeo.Juliet, en film fra 1990
 Romeo and Juliet in Sarajevo, dokumentatfilm fra 1994 om Admira Ismić and Boško Brkić, der begge døde
 Tromeo and Juliet, en film fra 1996
 Gnomeo og Julie, en film fra 2011
 Romeo & Julie album af Julie Rugaard udgivet under navnet Blå Øjne i 1999
 Romeo og Julie (opera) - opera af Charles Gounod

Herudover er opsat en lang række balletter og operaer under titlen.